Chuck the Plant é um personagem que aparece em vários jogos da LucasArts.

Personagens de jogos eletrónicos